Basia heißen, mit dem polnischen Ruf- oder Kosenamen für Barbara, folgende Personen:   

 Basia A’Hern (* 1989), australische Schauspielerin
 Basia Bańda (* 1980), polnische Malerin
 Basia Bulat (* 1984), kanadische Singer-Songwriterin
 Basia Liebgold (* 1891), polnische Schauspielerin
 Basia Raduszkiewicz, polnische Sängerin
 Basia Trzetrzelewska (* 1954), polnische Jazzsängerin
 Basia Włodarska, polnische Sängerin 

Basia ist ferner der Name von:
 Basia (Pakistan), Stadt in der Provinz Punjab